Никола́й Кириче́нко: 
 Кириченко, Николай Алексеевич (род. 1959) — украинский политик.
 Кириченко, Николай Васильевич (в монашестве Исидор; 1941—2020) — епископ РПЦ, митрополит Екатеринодарский и Кубанский.
 Кириченко, Николай Карпович (1923—1986) — комсомольский и партийный деятель Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Кириченко, Николай Михайлович (1946—2018) — советский и белорусский актёр.
 Кириченко, Николай Яковлевич (1895—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.